Nestor (griechisch Νέστωρ ‚der Fastende‘) ist der Name folgender Personen: 

 Nestor (Mythologie), Held der griechischen Mythologie 
 Nestor (Vorname), männlicher Vorname
 Nestor (Rebell) († nach 1074), byzantinischer General, Rebell gegen Kaiser Michael VII. 
 Nestor von Kiew (1050–1113), ostslawischer Mönch und Chronist
 Nestor Machno (1888–1934), ukrainischer Anarchist 
 Nestor (Baumeister), angeblicher Erbauer der Verklärungskirche auf Kischi im Onegasee
 Nestor (Märtyrer), Märtyrer in Thessaloniki
 Nestor (Bischof), Bischof von Perge
 Nestor (Sirotenko) (* 1974), Bischof der Russisch-Orthodoxen Kirche

Nestor ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Nestor (1880–1948), US-amerikanische Gewerkschaftsfunktionärin
 Daniel Nestor (* 1972), kanadischer Tennisspieler
 Donald Patrick Nestor (1938–2003), britischer anglikanischer Suffraganbischof der Diocese of Lesotho in der Anglican Church of Southern Africa
 Eiki Nestor (* 1953), estnischer Politiker
 Grethe Nestor (* 1968), norwegische Schriftstellerin und Journalistin
 Harry Nestor (1893–1969), österreichischer Schauspieler
 Jim Nestor (1920–2010), australischer Radrennfahrer
 Johanna Nestor (1917–2012), österreichische Diplomatin
 LaLa Nestor (* 2007), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Nestor steht für:
 Nestor (Wissenschaft), Ehrenbezeichnung
 Nestor, Gemeindebezirk in der Präfektur Messenien, Griechenland, siehe Nestoras
 nestor (Archivierungsnetzwerk), Kompetenznetzwerk zur Langzeitarchivierung digitaler Quellen
 (659) Nestor, ein Asteroid
 Nestor Film Company, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Nestorpapageien, neuseeländische Papageiengattung
 Mount Nestor, Berg auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Nestor (Schiff, 1939),  Frachtschiff der Reederei D. G. „Neptun“ aus Bremen
 Nestor (Band), schwedische Rockband
 Nestor, österreichische Dampflokomotive, siehe KFNB – Nestor bis Ariadne, Bihar bis Üllö, Jason II
 Nestor, Comicfigur in Tim und Struppi, siehe Tim und Struppi #Nebenfiguren

Siehe auch:

 HMS Nestor
 Nestor Gianaclis Cigarettenfabrik, deutscher Tabakhersteller
 Nestorius († um 451), Patriarch von Konstantinopel